UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland, также известный как UFC Fight Night 216, UFC on ESPN+ 74 или UFC Vegas 66 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 декабря 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Джаред Каннонье победил Шона Стрикленда раздельным решением судей. В соглавном бою Арман Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в среднем весе, в котором должны встретиться бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаред Каннонье (#3 рейтинга) и Шон Стрикленд (#7 рейтинга). Изначально бойцы должны были встретиться 15 октября и возглавить турнир UFC Fight Night 212. Однако, Стрикленд был вынужден сняться с того турнира из-за инфекции, развившейся в повреждённом пальце и требующей операционного вмешательства, после чего организаторы перенесли бой на новую дату.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Махешат не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника. Бой пройдёт в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дрю Добер vs. Бобби Грин
 Выступление вечера: Алекс Касерес и Михал Олексейчук

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night